Il confessionale (Le confessionnal), film diretto da Robert Lepage (1995)
Il confessionale, film diretto da Jenny Forte (1998)